Анастасия Михайловна Хомячкова () — российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Тренировалась во Владимирской областной спортивной школе олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина. Начала заниматься самбо в пятом классе. К борьбе её приобщил брат. Её наставником является Юрий Аркадьевич Сенюков. Сначала выступала в весовой категории до 68 кг, затем перешла в категорию до 72 кг. В финале чемпионата мира 2019 года победила чемпионку и призёра чемпионатов Европы и мира, представительницу Грузии Нино Одзелашвили.

Выступления на чемпионатах России 
 Чемпионат России по самбо 2017 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2021 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по самбо
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо